Ганна Макарова:
 Макарова Ганна Григорівна — директорка Наукової бібліотеки Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка
 Макарова Ганна Олександрівна (. 1984) — українська та російська волейболістка.
 Макарова Ганна Яківна (1910 -?) — Герой Соціалістичної Праці.